Program kommer fra græsk programma som betyder skriftlig meddelelse. Program har flere specialiseringer:
 Program (radiofoni) - fx tv-program, radioprogram.
 Programoversigt - fx EPG.
 Partiprogram
 Vaskeprogram - kan vælges på en vaskemaskine.
 Computerprogram